El nombre Joe Ward puede referirse a las siguientes personas:

Joe Ward (1963-), baloncestista estadounidense;
Joe Ward (1993-), boxeador irlandés.
Joe Ward (1954-), futbolista escocés.
Joe Ward (1995-), futbolista inglés.